Crosstalk bedeutet:
 in der Biologie: Die Interaktion zwischen verschiedenen Transkriptionsfaktoren. Dies ermöglicht eine Regulation der transkriptionellen Aktivität.

 in der Telefonie: Übersprechen

 in der Anzeigetechnik: ungewollte Teilansteuerung von Bildelementen in Passiv-Matrix-Displays

Crosstalk war ebenfalls ein Terminalprogramm für das Betriebssystem MS-DOS.